

Persone
 Al Harker – calciatore statunitense
 Gordon Harker – attore britannico
 Susannah Harker – attrice britannica

Altro
 Jonathan Harker – protagonista del romanzo Dracula di Bram Stoker
 Mina Harker – personaggio del romanzo Dracula di Bram Stoker